Laurušas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Das Wort lauras bedeutet Lorbeeren.

Weibliche Formen 
 Laurušaitė (ledig)
 Laurušienė (verheiratet)

Namensträger 
 Tomas Laurušas (* 1996),  Schachspieler
 Vytautas Laurušas (* 1930),  Komponist, Musikpädagoge und Politiker

Familienname
Litauischer Personenname